Newfane ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Newfane (Town, New York), Stadt in New York
 Newfane (CDP, New York), Verwaltungseinheit im Staat New York
 Newfane (Vermont), Kleinstadt im Süden Vermonts
 New Fane (Wisconsin), Gemeinde im Osten Wisconsins
 Newfane (Village), Village im Bundesstaat Vermont